Lindsey (Lincolnshire), Inglaterra
Lindsey (Ohio), Estados Unidos
Lindsey (Suffolk), Inglaterra
Lake Lindsey

Desambiguações de topônimos